Het ATP-toernooi van Doha 2002 (met de officiële naam Qatar ExxonMobil Open 2002) werd gespeeld van 31 december 2001 tot en met 6 januari 2002. Er werd gespeeld op outdoor hardcourt banen van het Khalifa International Tennis Complex in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Doha
Doha